Gülke ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Gülke (* 1982), deutsche Eiskunstläuferin
 Peter Gülke (* 1934), deutscher Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller